Adolf Winkelmann (1946-), réalisateur allemand ;
 Adolf Ludwig Winkelmann (1887-1947), médecin nazi du camp de Ravensbrück ;
 Christian Ludewig Theodor Winkelmann (1812-1875), fabricant de pianos allemand ;
 Hans Winckelmann (1881-1943), chanteur allemand d'opéra, fils de Hermann Winkelmann ;
 Hermann Winkelmann (1849-1912), chanteur allemand d'opéra ;
 Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), archéologue, antiquaire et historien de l’art allemand ;
 Maria Winkelmann (1670-1720), astronome allemande ;
 Mike Winkelmann (1981-), connu sous le nom de Beeple ou Beeple Crap, artiste numérique américain.

Notes et références